Osoby o tym nazwisku:
 Roman Łeszczenko – ukraiński polityk, przedsiębiorca rolny, prawnik i nauczyciel akademicki
 Serhij Łeszczenko – ukraiński dziennikarz, aktywista społeczny i polityk